Okhaldhunga (district), een district in Nepal
Okhaldhunga (stad), een stad in Nepal